Para as competições de pólo aquático, o COI permite a inscrição de 1 (um) Comitê Olímpico Nacional (CON) no masculino e 1 no feminino previamente classificados em torneios qualificatórios definidos por cada federação continental:

¹ Originalmente uma vaga seria destinada a uma equipe da África, mas o torneio classificatório do continente foi cancelado, abrindo nova vaga no pré-olímpico mundial.

¹ Originalmente uma vaga seria destinada a uma equipe da África, mas o torneio classificatório do continente foi cancelado, abrindo nova vaga no pré-olímpico mundial.

Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Qualificação